Radun kan syfta på följande platser:

Polen 

 Raduń, ort, Pommerns vojvodskap, Powiat kościerski, 
 Radonia (ort i Polen, Schlesiens vojvodskap), Powiat gliwicki,

Tjeckien 

 Raduň, ort, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar